Szóste zawody w ramach Letniego Grand Prix w skokach narciarskich 2018 odbyły się w Czajkowskim w dniach 8–9 września.

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego zostały odwołane, co spowodowane było zbyt małą liczbą zgłoszonych zawodników.

Konkurs drużyn mieszanych wygrała reprezentacja Japonii, którą reprezentowali Nozomi Maruyama, Yukiya Satō, Sara Takanashi oraz Junshirō Kobayashi. Uzyskali wynik łączny o ponad jedenaście punktów lepszy od sklasyfikowanej na drugiej pozycji reprezentacji Słowenii, która po pierwszej serii zajmowała trzecią lokatę. Podium tego konkursu uzupełnili reprezentanci Norwegii. W drugiej serii konkursowej Jewgienij Klimow poszybował na 146 metr pobijając przy tym rekord obiektu należący wcześniej do Słoweńca Roberta Kranjca. Na liście startowej tego konkursu zameldowało się osiem drużyn, a w związku z tym każda z nich automatycznie kwalifikowała się do serii finałowej. Dwukrotnie została zdyskwalifikowana Kazaszka Alina Tuchtajewa z powodu nieodpowiedniej długości nart. Panowie swoje próby oddawali z belek dwunastej, trzynastej oraz czternastej, a panie z dwudziestej pierwszej oraz z dwudziestej szóstej.

Konkurs indywidualny nie został rozegrany z powodu zbyt silnego wiatru. Swoje skoki zdołało oddać zaledwie pięciu zawodników. Jest to trzeci w historii letniego cyklu konkurs, który nie doszedł do skutku zaraz po Muju w 2000 roku oraz Hinzenbach w 2013.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Czajkowskim był Siergiej Żyrianow oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędziami technicznymi byli Mika Jukkara i jego asystent Marko Mlakar. Kontrolą sprzętu zajmował się Sepp Gratzer.

Wyniki

Konkurs drużyn mieszanych – 8 września 2018

Konkurs indywidualny – 9 września 2018 
zawody odwołane

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 
 
 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2018
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Czajkowskim
2018 w Rosji